Мотови́лов () — російське прізвище, утворене від прізвиська «Мотовило».
 Мотовилов Георгій Іванович (1892—1963) — радянський скульптор.
 Мотовилов Леонід Семенович (справжнє прізвище Прокоп'єв, ім'я у чернецтві Серафим;  1947) — предстоятель неканонічної юрисдикції «Православна Церква Росії» («Істинно-Православна Церква»).
 Мотовилов Микола Олександрович (1809—1879) — симбірський і арзамаський поміщик, біограф Серафима Саровського.